Obereder ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Obereder (* 1970), österreichischer Musiker und Chorleiter
 Maximilian Obereder (* 1997), österreichischer Floorballspieler